Бейлинсон — еврейская матронимическая фамилия, образованная от женского личного имени Бейла. Известные носители:

 Бейлинсон, Абрам Соломонович (A. S. Baylinson, 1882—1950) — американский живописец и график.
 Бейлинсон, Александр Александрович (род. 1957) — советский и американский математик.
 Бейлинсон, Анастасия Васильевна — советский биолог, лауреат Сталинской премии (1951).
 Бейлинсон, Давид Борисович (1905—1938) — заслуженный работник культуры РСФСР.
 Бейлинсон, Моисей Элиезер (также Белинсон, Бейленсон; 1835—1905) — историк, издатель.
 Бейлинсон, Моше (также Мойше, Моисей; 1889—1936) — врач, журналист на иврите, переводчик с идиша.
 Бейлинсон, Эдуардо (известный как Скай Бейлинсон; род. 1952) — аргентинский рок-музыкант, один из основателей группы Los Hermanos Beilinson (Братья Бейлинсон).

Также 
 Больница Бейлинсон — один из двух корпусов медицинского центра имени Ицхака Рабина, носящий имя литератора и врача М. Бейлинсона.